Шатобриан () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Входит в состав округа Шатобриан-Ансени.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Рюфинье, Сент-Обен-де-Шато, Судан и Шатобриан.

В результате реформы 2015 года состав кантон изменился: в него вошли коммуны упразднённых кантонов Муадон-ла-Ривьер, Руже и Сен-Жюльен-де-Вувант.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Вильпо (682 чел.)
 Гран-Оверне (769 чел.)
 Жюинье-де-Мутье (332 чел.)
 Иссе (1 807 чел.)
 Ла-Мейре-де-Бретань (1 547 чел.)
 Ла-Шапель-Глен (798 чел.)
 Луифер (986 чел.)
 Муадон-ла-Ривьер (1 968 чел.)
 Нуаяль-сюр-Брюс (591 чел.)
 Пети-Оверне (426 чел.)
 Руже (2 185 чел.)
 Рюфинье (701 чел.)
 Сен-Жюльен-де-Вувант (967 чел.)
 Сент-Обен-де-Шато (1 763 чел.)
 Судан (2 003 чел.)
 Сульваш (343 чел.)
 Ферсе (472 чел.)
 Шатобриан (12 031 чел.)
 Эрбре (3 043 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 32,5 % голосов против 25,4 % у Марин Ле Пен и 16,8 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 59,4 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 24,7 %, Франсуа Фийон – 23,1 %, Марин Ле Пен – 20,2 %, Жан-Люк Меланшон – 16,8 %; 2 тур: Макрон – 68,1 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 29,5 %, Франсуа Олланд — 27,1 %, Марин Ле Пен — 16,7 %; 2 тур: Саркози — 50,3 %).

С 2021 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют мэр коммуны Вильпо Филипп Дюграво (Philippe Dugravot) (Разные правые) и вице-мэр города Шатобриан Катрин Сирон (Catherine Ciron) (Республиканцы).

Ссылки